Frankrike kan syfta på:

Frankrike – en republik i Västeuropa
Frankrike, Krokoms kommun – en by i norra Offerdals distrik
Frankrikegården –  i byn Frankrike i norra Offerdals socken, Krokoms kommun, Jämtland

Se även
 Fransk
Frankerriket – det forna rike som frankerna lade under sig400-talet–843